Lippens (geslacht), een Belgische adellijke familie

Andere personen:
 Brecht Lippens, Belgisch inline skater
 Daniël Lippens (1988), Nederlands dj
 Gio Lippens (1958), Nederlands radioverslaggever
 Jean Lippens, Belgisch burgemeester van Moerbeke-Waas
 Joseph Lippens (1855-1892), Belgisch militair
 Léon Lippens (1911-1986), Belgisch politicus en burgemeester van Knokke
 Leopold Lippens (1941-2021), Belgisch politicus en burgemeester van Knokke-Heist
 Martin Lippens (1934-2016), Belgisch voetballer
 Maurice August Lippens (1875-1956), Belgisch liberaal politicus
 Maurice Lippens (1943), Belgisch bankier en zakenman
 Mary Lippens (1904-1944), Belgisch slachtoffer van de SS
 Paul Lippens (1876-1915), Belgisch architect en liberaal politicus
 Polydoor Lippens (1810-1889), Belgisch ingenieur en uitvinder
 Olivier Lippens, zakenman
 Willi Lippens (1945), Duits-Nederlands voetballer

Overig:
 9640 Lippens, een planetoïde